Turkiska superligan kan vara:

Turkcell Super League i fotboll
Turkiska superligan i ishockey